Шпола может означать:
 Шпола — город в Черкасской области, Украина.
 Шпола — сельский населённый пункт в статусе городского района Виттихенау, федеральная земля Саксония, Германия.
 Шпола — станция Одесской железной дороги.